Заво́лжье:

Топонимы 
 Заволжье — территория, расположенная между Волгой, Уралом, Северными Увалами и Прикаспием.
 Заволжье — город в Нижегородской области.
 Заволжье — село в Приволжском районе Самарской области.
 Заволжье — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Заволжье — территориальное образование в составе города Чебоксары.
 Заволжье — посёлок в Ярославском районе Ярославской области.
 Заволжье — микрорайон города Рыбинска Ярославской области.
 Заволжье — до 1954 года название города Заволжск, административный центр Заволжского района Ивановской области.

Другое 
 «Заволжье» — первоначальное название повести Алексея Николаевича Толстого «Мишука Налымов».
 «Заволжье» — первоначальное название футбольного клуба «Искра» из Энгельса Саратовской области.

См. также